Kahlfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Kahlfelde, Kreis Lauenburg in Pommern, Provinz Pommern, seit 1945: Kozołęka, Ort im Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Kahlfelde, bis 1933: Lysack, Kreis Ortelsburg, Provinz Ostpreußen, seit 1945: Łysak (Wielbark), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kahlfelde, Kreis Posen-West, Provinz Posen, seit 1945: Gołuski, Ort im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen